Tansley puede referirse a:

 Tansley (Canadá)
 Tansley (Derbyshire), Inglaterra
 Arthur Tansley, un botánico y pionero en la ciencia de la ecología